Kasarna (franc. caserne) je u fortifikacijskoj terminologiji mala soba, ostava ili apartman podignut između grudobrana i kuća u utvrđenom gradu, ili čak na samim grudobranima. Služi kao konačište vojnicima nekog garnizona.

U svakoj su kasarni obično dva kreveta za šest vojnika koji se izmijenjuju na straži tako da je svaki treći uvijek na dužnosti.

Više informacija
 Vojarna

Utvrde